Viva Chile puede referirse a:

 Viva Chile!, álbum de 1973 de la banda Inti-Illimani; o
 ¡Viva Chile!, álbum de 1986 de la banda Electrodomésticos.